Geister steht für:
 Geistwesen, immateriell oder feinstofflich vorgestellte Wesen
 Geister (Roman) (orig. Ghosts), Roman von Thomas von Steinaecker, 1993
 Geister (Spiel), Brettspiel
 Hospital der Geister, TV-Miniserie von Lars von Trier, 1994–2022
 Faddejew-Popow-Geister, Geistfelder, eine Rechengröße in der Quantenfeldtheorie

Geister ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Geister (1921–1995), deutscher Bühnenbildner
 Hans Geister (1928–2012), deutscher Leichtathlet
 Paul Geister (1874–1950), deutscher Jurist und Senator der Hansestadt Lübeck

Siehe auch:
 Geist (Begriffsklärung)